Markovo je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Slatine, Virovitičko-podravska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 163 stanovnika te 49 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Virovitičko-podravskoj županiji